28 шахова Олімпіада проходила з 12 по 30 листопада 1988 року в Греції, у місті, яке вже приймало шахову Олімпіаду 1984 року - Салоніки. 

У змаганнях узяли участь 107 команд (Греція була представлена двома командами. Команда Чилі вибула після першого туру). У турнірі взяло участь 616 шахістів, серед яких 78 гросмейстерів та 117 міжнародних майстри.

Було зіграно 2956 партій (Результати 4-х ігор були скасовані) за швейцарською системою в 14 турів.

Місця визначались за: 1. Кількістю очок. → 2. Коефіцієнтом Бухгольца → 3. Кількістю командних очок (КО).

Контроль часу: 40 ходів за 2 години, потім 1 година на наступні 20 ходів.

Підсумкова таблиця 
 М — місце.
 Б — Коефіцієнт Бухгольца
 Очки — сума набраних очок усіма шахістами (1 за перемогу шахіста, ½ за нічию, 0 — за поразку);
 КО — неофіційні командні очки, набрані всією командою (2 за перемогу команди, 1 — нічия, 0 — поразка).
 Курсивом — місце суперника.
 () — сума набраних очок в матчі всіма шахістами.
 К — додаткові команди.

Примітки

Джерела 
 OlimpBase 

Шахові олімпіади
1988 у шахах
Спортивні змагання в Греції
Спорт у Салоніках
Листопад 1988